est la formule brute de plusieurs isomères. 
 Procyanidine A1, un type de tanin condensé
 Procyanidine A2, un type de tanin condensé